Сами́р Рамаза́н оглы́ Абба́сов (; ) — азербайджанский футболист, защитник; тренер.

Клубная карьера 
Защищал цвета клубов азербайджанской премьер-лиги «Интер» (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Шахдаг».

В 2005 году перешёл в клуб «Карван» (Евлах), но уже через год вернулся в «Карабах».

Сборная Азербайджана 
Дебютировал в составе национальной сборной Азербайджана в 2004 году, провёл за сборную 46 матчей.

Достижения 
 Как игрок
 Чемпион Азербайджана (2): 2003/04 («Нефтчи» Баку), 2007/08 («Интер» Баку)
 Обладатель Кубка Азербайджана 2003/04 (забил победный гол в финале)
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана (2): 2005/06 («Карван» Евлах), 2008/09 («Интер» Баку)

 Как тренер
 Чемпион Азербайджана: 2020/21 («Нефтчи» Баку)

Примечания 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Масаллы»
Игроки ФК «Нефтегаз» Баку
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК «Шахдаг»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК «Сумгайыт»
Тренеры ФК «Зиря»
Тренеры ФК «Нефтчи» Баку